Бербери () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бербери, Стэнли (1909—1995) —  австралийский юрист и политик, 21-й губернатор Тасмании (1973—1982).

Топоним 
 Бербери — искусственное озеро, расположенное в западной части острова Тасмания (Австралия).